Roberto Bermúdez de Castro, regatista español
 Roberto Bermúdez de Castro Mur, político español
 Roberto Bermúdez Sánchez, académico mexicano